Префектури Японії (, тодофукен) — сорок сім адміністративних одиниць Японії найвищого рівня. Складаються з однієї столичної префектури то () — Токіо, одного краю до () — Хоккайдо, двох міських префектур  () — Кіото і Осаки, та сорока трьох префектур кен (). У західному й українському японознавстві традиційно називають усі вищезгадані одиниці «префектурами».

Усі префектури мають свій законодавчий та адміністративний апарат і управляються префектом (крім Хоккайдо). Зазвичай префектури групують у регіони.

Історія 
До особливих префектур можна віднести Токіо, Кіото, Осаку, і Хоккайдо.
У добу Едо (1603—1867), сьоґунат встановив 9 міських районів, якими керували міські урядники з центру, та 302 районів містечок, якими керували повітові намісники. З настанням епохи Мейдзі 9 міських центрів були перетворені на округи фу, а 302 райони містечок — на префектури кен. 1871 року, після адміністративної реформи, в Японії було встановлено 3 округи фу — Токіо, Кіото та Осака. З 1943 року округ Токіо було перейменовано на столицю то (хоча закону про столицю затверджено не було).

У випадку з Хоккайдо обставини склалися по-іншому. Цей острів, який японці називали Едзосіма — «острів айнів» — знаходився поза контролем сьоґунів. Винятком є незначні володіння самурайських родів на півдні острова. З 1886 року він зветься «Хоккайдо», що означає «край північного моря». Походження цієї назви пов'язане із назвами стародавніх японських країв до (道), запроваджених у VII ст. японським імператорським урядом. Оскільки на середину XIX століття більша частина острова Хоккайдо була не освоєна японцями, були встановлені 14 областей.

Список префектур 

Таблиця показує загальноприйнятий поділ префектур з півночі на південь.

Таблиця

Демографія

Примітки

Джерела та література 
  Великий словник японських топонімів Кадокава: в 51 т. — Токіо: Кадокава Сьотен, 1978 — 1990.

Посилання 
  До проблеми типологізації префектур
   Відмінності у менталітеті і звичаях різних жителів префектур 

 
Адміністративний поділ Японії
Японії
Японії